Die „VdF“-Fußballerwahl ist eine von der Vereinigung der Fußballer ins Leben gerufene Wahl und wird seit 1997 veranstaltet. Es werden insgesamt 16 Sonderpreise vergeben, in der die Fußballer des Jahres von Österreich geehrt werden. Die Trophäen wurden nach dem österreichischen Fußballer-Idol Bruno Pezzey benannt und heißen schlicht Bruno. Zur Wahl zugelassen sind alle Bundesligaspieler und VdF-Mitglieder. Des Weiteren werden drei der 16 Preise durch öffentliche Wahlen im Internet, und einer durch die österreichische Fußballnationalmannschaft gewählt.

Fußballer des Jahres

Spieler der Saison

Spieler der Saison – 2. Liga

Spielerin der Saison

Mannschaft des Jahres

Herren

Damen

Trainer der Saison

Aufsteiger der Saison

Ehrenpreis der Saison

#comebackstronger – Preis der Saison

Schiedsrichter der Saison

#Traumtor der Saison 
Seit 2005 wird mit dem Künstler des Jahres das schönste Tor der abgelaufenen Saison in einer öffentlichen Wahl gewählt.

Legionär der Saison 
Von 2010 bis 2016 wurde als Botschafter der Beste ÖFB-Legionär geehrt. Stimmberechtigt waren ausschließlich das österreichische Fußballnationalteam. 2017 wurde die Kategorie in "Legionär der Saison umbenannt und wird nicht mehr vom Nationalteam gewählt.

Tormann der Saison

Torjägerkrone 
Von 2011 bis 2021 wurde die Torjägerkrone der abgelaufenen Bundesliga-Saison im Rahmen der Bruno-Gala geehrt.

Amateurspieler der Saison 
Seit 2011 wird in einer öffentlichen Wahl der beliebteste Amateurspieler gewählt.

Amateurmannschaft der Saison 
Seit 2011 wird in einer öffentlichen Wahl die beliebteste Amateurmannschaft gewählt.

Fußball (Österreich)
Osterreich